Deus ex machina — латинское обозначение внезапной развязки, а также производные значения:

Компьютерные игры 
 1984 — «Deus ex machina»
 2000 — «Deus Ex»
 2003 — «Deus Ex: Invisible War»
 2005 — «Ex machina»
 2011 — «Deus Ex: Human Revolution»
 2016 — «Deus Ex: Mankind Divided»

Фильмы и серии 
 «Из машины» («Ex machina») — британский научно-фантастический фильм 2015 года, написанный и срежиссированный Алексом Гарлендом, и ставший его режиссёрским дебютом.
 «Deus ex machina» — название 19-й серии 1-го сезона телесериала «Остаться в живых». В переводе на русский язык серия получила название «Что таят джунгли».
 «Ex deus machina» — название 7-й серии 9-го сезона телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 «Machina ex deus» — надпись на щите робота Бендера, вообразившего себя рыцарем, в фильме «Футурама: Игра Бендера».
 «Deus ex machina» — название 9-й серии 1-го сезона мультсериала «Трансформеры: Прайм».
 «Deus ex machina» — название 23-й серии (заключительной) сериала аниме «Ergo Proxy».
 «Deus ex machina» — название 25-й серии аниме «RahXephon» в переводе на английский язык.
 «Deus ex machina» — название 23-й серии 3-го сезона сериала «В поле зрения». В переводе на русский язык серия имеет название «Бог из машины».
 «Deus ex machina», сокращённо просто Дэус — имя бога, управляющего нашим миром в аниме и манге «Mirai Nikki» («Дневник будущего»).

Книги 
 «Deus est machina» — второй поэтический сборник литературного объединения «Фронт радикального искусства», изданный в 2003 году.
 Заключительная глава повести М. Булгакова «Роковые яйца», в которой происходит неожиданная развязка, называется «Морозный бог на машине».
 Четвёртая книга в серии графических романов «Бэтмен: Detective Comics» за авторством Джеймса Тайниона IV называется «Deus Ex Machina» (декабрь 2017). Издание в России готовится к выходу, перевод названия неизвестен.

Музыкальные произведения 
 «Deus ex machina» — название итальянской прогрессив-рок-группы.
 «Deus ex machina» — цикл песен группы «Театр Яда».
 «Deus ex machina» — название альбома польской группы «Vesania».
 Фраза «Deus ex machina» использована в названиях первых сольных альбомов норвежской исполнительницы Лив Кристин (1997) и группы «Art by machinery» (1995).
 «Deus ex machinae» — название альбома группы «Machinae Supremacy».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «Pure reason revolution», играющей прогрессив-рок, из альбома «Amor vincit omnia».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «If These Trees Could Talk», играющей математический рок, из альбома «Above the Earth, Below the Sky».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «Moi dix mois», играющей в стиле готический метал, из альбома «Beyond the gate».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «Nachtmahr», играющей в стиле EBM (electronic body music), из альбома «Kunst ist krieg» (см. видеоклип на сайте YouTube).
 «Deus ex machina» — название композиции японской группы «Nightmare», играющей в стиле вижуал-кэй, из альбома «Scums scums».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «Evorange», играющей в стиле синтвейв, из альбома «Dark Steering».
 «Deus ex machina» — название композиции группы «Laibach» из альбома 1996 года «Jesus Christ Superstars».
 «Ghost prototype II — Deus ex machina» — название композиции группы «Scar symmetry», играющей в стиле мелодический дэт-метал, из альбома «Holographic universe».
 «Deus ex machina» — название композиции бразильской группы «Cavalera Conspiracy», дополнительный трек из делюкс версии альбома «Pandemonium».
 «Deus Ex Machina» — название композиции канадской группы «Obliveon», из альбома «Cybervoid».
 «Deus Ex Machina» — название композиции и одноимённого сингла группы «Nsevenaine», из альбома «Empty-Faced II».
 «Ex Machina» — шестой альбом японской электроникор группы «Crossfaith».
 «Deus Ex Machina» — название композиции канадского диджея deadmau5, из альбома «W:/2016ALBUM/».
 «Deus ex Machina» — название композиции японского додзин-сёркла «Release Hallucination», играющего в стиле Прогрессивный метал, из альбома «Imperfection of Imaginary Number».

Примечания